We Francji:
 Verdon – gmina w regionie Akwitania
 Verdon – gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Verdon – kanion o głębokości do 700 metrów
 Verdon – rzeka w Prowansji
W Polsce:
 Verdon – skała wspinaczkowa we wsi Czatachowa na Wyżynie Częstochowskiej
W USA:
 Verdon (ang. Verdon Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Aitkin
 Verdon – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brown
 Verdon – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Richardson